Чемпіонат Боснії і Герцеговини з футболу 1999—2000 — 6-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Боснії і Герцеговини. У турнірі брали участь боснійські та хорватські клуби, а сербські клуби змагались у окремому турнірі. Титул чемпіона вперше здобув Бротньо.

Перша ліга (Боснійська)

Клуби

Турнірна таблиця 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Примітки: 
1. Клуб Желєзнічар взяв участь у Кубку УЄФА 2000—2001 як переможець Кубку Боснії і Герцеговини 1999—2000.

Позначення:

Перша ліга (Герцег-Босна)

Клуби

Турнірна таблиця 

Позначення:

Чемпіонський плей-оф

Група А 

Позначення:

Група В 

 

 

Позначення:

Фінал 

| colspan="5" style="background:#fcc;"|13/15 червня 2000

|}

Плей-оф за право участі в Кубку Інтертото 2000 

|}

Посилання 
 Чемпіонат Боснії і Герцеговини на rsssf 

1999—2000
Босніїя і Герцеговина
Босніїя і Герцеговина
1999 у спорті Боснії та Герцеговини
2000 у спорті Боснії та Герцеговини